Sleepers steht für:

 Sleepers (Band), US-amerikanische Punk-/New-Wave-Band
 Sleepers (Film), US-amerikanische Romanverfilmung (1996)
 Sleepers (Roman), Roman von Lorenzo Carcaterra (1995)

Siehe auch:
 Sleeper (Begriffsklärung)
 Arms and Sleepers, US-amerikanisches Musikerduo
 Sleepy Sleepers, finnische Musikgruppe